El nombre Anna Olsson puede referirse a las siguientes personas:
Anna Olsson, piragüista sueca;
Anna Olsson, esquiadora sueca.